Шливница може да се отнася за:

Полша 
 Шливница, село в Подкарпатско войводство, Пшемишълски окръг, община Дубецко
 Шливница, село в Подкарпатско войводство, Пшемишълски окръг, община Крашичин